Государственный флаг Республики Биафра состоял из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхняя — красная, средняя — чёрная, нижняя — зелёная. В центре чёрной полосы располагалась корона в виде восходящего солнца, имеющего 11 лучей, представляющие 11 провинций Биафара.

Дизайн флага был позаимствован с панафриканского флага Маркуса Гарви.

См. также 
 Флаг Республики Бенин

Ссылки 
 Znaimerowski, Alfred (2001). The World Encyclopedia of Flags. London: Anness Publishing Ltd. p. 125

Биафра
Флаги с изображением солнца